Il toponimo Murambi può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Murambi, settore del Distretto di Gatsibo
Murambi, settore del Distretto di Karongi
Murambi, settore del Distretto di Rulindo